Gloria in excelsis Deo (česky Sláva na výsostech Bohu) označuje vícero věcí:
 Gloria – náboženský hymnus
 Gloria in excelsis Deo (listina) – list papeže Hadriána II.
 Gloria in excelsis Deo (BWV 191) – kantáta Johanna Sebastiana Bacha